Beicheng ist:

 die Gemeinde Beicheng (北城乡) im Kreis Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Beichang (Yuechi)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Cuiping in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Beicheng (Cuiping)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Dongchangfu in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Beicheng (Dongchangfu)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) der Stadt Gaobeidian in der chinesischen Provinz Hebei, siehe Beicheng (Gaobeidian)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) der Stadt Gaoping in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Beicheng (Gaoping)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Hongta in der chinesischen Provinz Yunnan, siehe Beicheng (Hongta)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Huangyan in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Beicheng (Huangyan)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Jiangyang in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Beicheng (Jiangyang)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Mudan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Beicheng (Mudan)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Kreis Shan in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Beicheng (Shan)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Kreis Shenqiu in der chinesischen Provinz Henan, siehe Beicheng (Shenqiu)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) der Stadt Shulan in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Beicheng (Shulan)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Shuocheng in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Beicheng (Shuocheng)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Kreis Xiajin in der chinesischen Provinz Shandong, siehe Beicheng (Xiajin)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) der Stadt Xichang in der chinesischen Provinz Sichuan, siehe Beicheng (Xichang)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Xinluo in der chinesischen Provinz Fujian, siehe Beicheng (Xinluo)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Stadtbezirk Yanhu in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Beicheng (Yanhu)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) im Kreis Yongjia in der chinesischen Provinz Zhejiang, siehe Beicheng (Yongjia)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) der Stadt Yuanping in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Beicheng (Yuanping)
 das Straßenviertel Beicheng (北城街道) der Stadt Zaoyang in der chinesischen Provinz Hubei, siehe Beicheng (Zaoyang)